Ablace, obecně odtavování, snesení či odnětí, může být:
 vypařování hmoty (meteoru, tepelného štítu kosmické lodi aj.) při průletu atmosférou;
 odtávání sněhu a ledu z povrchu sněhové pokrývky, způsobené hlavně táním a výparem; nejčastěji v ablační oblasti
 odnos částeček horniny větrem (vyvátí);
 odpařování hmoty terče pomocí laserového záření – laserová ablace;
 v medicíně nejčastěji ve významu snesení, odstranění – ablace nehtu, ablace prsu; 
 radiofrekvenční ablace je operační technika lokální terapeutické destrukce tkáně;

Související články 
 Ablativ – mluvnický pád
 Abraze, Kolaze
 Zvětrávání
 Eroze

Externí odkazy